Darrington steht für:

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Darrington (Mississippi), Ort im Wilkinson County, Mississippi, 
 Darrington (Washington), Ort im Snohomish County, Washington, 

Orte im Vereinigten Königreich: 

 Darrington (West Yorkshire), Ort im Bezirk City of Wakefield, West Yorkshire, 

Personen:
 Denton Darrington (* 1940), US-amerikanischer Politiker
 Hugh Darrington (* 1940), britischer Science-Fiction-Autor
 Mike Darrington (* 1931), englischer Snookerspieler

Siehe auch:
 Darrington Prison, Gefängnis  in der Nähe von Rosharon, Brazonia County, Texas,